

Codici 
 FW – codice vettore IATA di Ibex Airlines

Altro 
 fW – simbolo del femtowatt